Санол има више значења:
 Санол (Калифорнија)
 Санол (Небраска)